Jméno a příjmení Petr Koukal nosí více osobností:

 Petr Koukal (badmintonista) (* 1985) – český badmintonista
 Petr Koukal (lední hokejista) (* 1982) – český lední hokejista